

Personnalités 
 Bernard Raspaud : ingénieur français
 Michel Raspaud : sociologue français

Famille de Raspaud  Noblesse de Toulouse
 Antoine de Raspaud : capitouls de Toulouse
 Jean-Gabriel de Raspaud : commandeur de la Commanderie de Gap-Francès

Autres 

 Château des Raspaud, château situé à Colomiers dans la Haute-Garonne.

Homonymie de patronyme